Bader (Illinois) entitat de població del Comtat de Schuyler County, Illinois, EUA
 Douglas Bader (1910-1982), pilot de la Royal Air Force
 Ernst Bader (1914-1999), actor i cantautor alemany
 Pepi Bader (1941), conductor de bob alemany
 Wilhelm Bader (1846–1927), orguener d'Hardheim a Alemanya